Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1984/1985 — 52-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 25 сентября 1984 года по 10 марта 1985 года. Вместо покинувшего высшую лигу в предыдущем сезоне СКА (Рига), из 1 лиги добавился «Спартак» (Владивосток). Чемпионат прошёл в 3 этапа. На первом этапе все команды провели 2-х круговой турнир. На втором этапе восемь лучших команд определяли претендентов на медали в однокруговом турнире (с учётом матчей 1-го этапа между собой), а 4 оставшихся команды определяли неудачника, покидающего высшую лигу, в 4-х круговом турнире (с учётом матчей 1-го этапа между собой). На заключительном этапе 1—2-я и 3—4-я команды финальной восьмерки разыграли медали в сериях до 2 побед. Чемпионом страны в 3 раз стал каунасский «Жальгирис» в 2-х матчах выигравший серию у московского ЦСКА.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1984/1985 года принимали участие 12 команд: московские ЦСКА и «Динамо», каунасский «Жальгирис», киевские «Строитель» и СКА, тбилисское «Динамо», ташкентский «Университет», рижский ВЭФ, ленинградский «Спартак», вильнюсская «Статиба», минский РТИ и владивостокский «Спартак».

Составы команд 

ЦСКА (Москва) С.Базаревич, А.Гусев, С.Ерёмин, А.Ермолинский, В.Кузьмин, А.Лопатов, А.Мышкин*, В.Панкрашкин, С.Попов, С.Тараканов, В.Тихоненко, В.Ткаченко, Х.Энден. Тренер – Юрий Селихов.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, А.Бразис, Р.Валиконис, А.Венцловас, С.Йовайша, Г.Крапикас, Р.Куртинайтис, М.Лекараускас, В.Малерас, В.Масальскис, А.Сабонис, В.Хомичюс, Р.Чивилис, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Строитель (Киев) А.Белостенный, В.Веретенников, А.Волков, А.Деник, Е.Долгов, Е.Колежук, O.Корбан, А.Ларин, Г.Резцов, Р.Рыжик, В.Рыжов, В.Тадосиенко, В.Хоменко, А.Шаптала, А.А.Шевченко, И.Яценко. Тренер – Борис Вдовиченко.

Динамо (Тбилиси) К.Багатурия, Г.Беруашвили, Г.Бичиашвили, И.Бородачёв, З.Грдзелидзе, Г.Дарсадзе, Н.Дерюгин, Г.Капустин, Б.Липартелиани, Ю.Миловидов, Г.Санадзе, А.Тюбин. Тренер – Леван Мосешвили.

Университет (Ташкент) Р.Абельянов, Н.Бузляков, А.Вильгельм, С.Гаврилов, Г.Гребенников, О.Левин, Н.Назаров, Д.Сухарев, В.Филюшкин, Е.Френкель, Ю.Шишков. Тренер – Арманд Краулиньш.

СКА (Киев) Т.Безрук, В.Бережной, Д.Билошапка, А.Бондаренко, В.Гоборов, А.Запасько, С.Коваленко, В.Коробков, И.Кочура, Е.Кравченко, А.Лындин, А.Мелешкин, И.Мельник, И.Пинчук, О.Полосин, А.Потапов, А.Сальников, Ю.Сильверстов, А.В.Шевченко. Тренер – Зураб Хромаев.

ВЭФ (Рига) В.Валтерс, Г.Ветра, С.Груничев, А.Дудоров, А.Екабсонс, А.Званс, Ю.Калниньш, А.Караваев, А.Куликовскис, И.Миглиниекс, К.Муйжниекс, В.Сполитис. Тренер – Майгонис Валдманис.

Спартак (Ленинград) А.Аверьянов, В.Горин, С.Гришаев, В.Жарков, С.Каприленко, В.Королёв, С.Кузнецов, Ю.Павлов, А.Угрюмов, В.Фёдоров, А.Харченков, Г.Щетинин. Тренер – Владимир Кондрашин.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, А.Базюкас, В.Балочка, А.Вайнаускас, А.Василюнас, А.Григас, Й.Казлаускас, А.Качинскас, Р.Круповницкас, Ш.Марчюлёнис, В.Маткявичус, Р.Пеникас, В.Урба. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

РТИ (Минск) В.Веремеенко, С.Демко, А.Жедь, С.Желудок, Р.Кнатько, В.Кравченко, Ю.Орлов, А.Остроносов, А.Парфианович, Е.Пустогвар, А.Сатыров, С.Сланевский, А.Якубенко. Тренер – Алексей Шукшин.

Динамо (Москва) В.Головенко, В.Жигилий, С.Киселёв, И.Колычев, И.Корнишин, И.Королёв, С.Кочергин, В.Мерзляков, А.Мышкин, А.Охотников, В.Сизов, Т.Сокк, Н.Фесенко, А.Цупиков. Тренер – Евгений Гомельский.

Спартак (Владивосток) А.Агеев, А.Буров, О.Крылов, С.Медведев, Ю.Мешков, А.Москалёв, В.Павленко, А.Половьянов, В.Самусенко, А.Терёхин, Р.Янаускас. Тренер – Иван Николаев*, Игорь Бритиков.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Предварительный этап

Финальный турнир

Квалификационный турнир

Плей-офф

Серия за 1-е место

Серия за 3-е место

Состав чемпионов 
Жальгирис (Каунас): Миндаугас Арлаускас, , Сергеюс Йовайша, Гинтарас Крапикас, Римас Куртинайтис, Миндаугас Лекараускас, Витольдас Масальскис, Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичюс, Раймондас Чивилис, Виргиниус Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Итоговое положение

Высшая лига

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1984/1985 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1984/1985 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Жальгирис (Каунас)-1984/1985 на сайте спортивных протоколов
 Строитель (Киев)-1984/1985 на сайте спортивных протоколов
 СКА (Киев)-1984/1985 на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1984/1985 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

1985 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1985 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин